Orde van de Witte Adelaar (Servië)
Orde van de Witte Adelaar (Polen)
Orde van de Witte Adelaar (Rusland)